Amegilla — род пчёл из трибы Anthophorini семейства Apidae.

Распространение 
Старый Свет, от Палеарктики до Австралии.

Описание 
Гнездятся в почве. Крупные и средние по размеру пчёлы (1—2 см). Передние крылья с тремя почти одинаковыми по размеру радиомедиальными ячейками. От близкого рода  отличаются отсутствием аролий. У вида  из Австралии наблюдаются смертельные бои самцов (трутней) за спаривание с будущей маткой. При этом мелкие самцы караулят самок на цветах, а крупные ожидают около входов в их земляные гнёзда. Как правило, большинство самок (90 %) оплодотворяются крупными самцами, сразу после их выхода наружу. Некоторые из видов этого рода пчёл являются важными опылителями сельскохозяйственных культур. Некоторые виды имеют металлически блестящие голубые перевязи на брюшке, отчего получили название «Blue banded bees». Отдельные представители рода имеют охранный статус. Например, вид Амегилла четырёхполосая () включён в Красную книгу Московской области.

Классификация 
Известно около 250 видов.

Подроды

Виды

Примечания

Литература 
 Brooks, R. W. 1988. Systematics and phylogeny of the anthophorine bees (Hymenoptera: Anthophoridae; Anthophorini). University of Kansas Science Bulletin, 53(9): 436—575.
 Hogendoorn, K., S. Coventry S, and M. A. Keller. 2007. Foraging behaviour of a blue banded bee, Amegilla chlorocyanea in greenhouses: implications for use as tomato pollinators. Apidologie 38 (1): 86-92.
 Hogendoorn, K., C. L. Gross, M. Sedgley and M. A. Keller. 2006. Increased tomato yield through pollination by native Australian Amegilla chlorocyanea (Hymenoptera : Anthophoridae). Journal of Economic Entomology 99 (3): 828—833.

Ссылки 
 Amegilla на www.discoverlife.org
 Amegilla на www.aussiebee.com.au
 Список таксонов на BioLib
 Amegilla на environment.gov.au

Пчёлы настоящие
Роды пчёл
Насекомые Европы
Насекомые Австралии
Насекомые Азии